Ubatensi – abitanti di Ubatã
Ubatensi – abitanti di Ubaté